Американський штат Монтана поділяється на 56 округів.

Монтана